QHD steht für:
 Quarter High Definition, siehe Bildauflösung #Standards
 Heidelberg Army Heliport (IATA-Code), deutscher Militärflugplatz der US Army

Abkürzung